Lo scopo di questa iniziativa, da lui definita "la mia sconsiderata passeggiata attraverso l'Italia", era di portare un messaggio di italianità e di fratellanza nelle 42 città sede di tappa. Per questa impresa, il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l'Onorificenza di Grande Ufficiale (decreto del 27 dicembre 2003).

Biografia
Nel corso della sua carriera, il Blais ha servito nelle Brigate Taurinense, Cadore, Orobica, Julia, al Comando IV Corpo d’Armata alpino, e negli organi centrali a Roma. 
Possiede un brevetto di paracadutista militare e un brevetto di pilota civile di 2º grado.
Ha operato per circa nove anni in missioni internazionali nei Balcani, area di cui è un profondo conoscitore. È esperto in diritto internazionale umanitario. È stato per quattro anni Direttore degli Studi Militari all'Istituto internazionale di diritto umanitario (1994-1998), e per 8 anni (1999-2007) Vice-Presidente dello stesso Istituto. Tra il 2011 e il 2014 ha diretto corsi di diritti umani e diritto internazionale umanitario per funzionari governativi iracheni e curdi a Baghdad e a Erbil (programma sponsorizzato del Ministero degli esteri italiano).

È iscritto all'Albo dei Pubblicisti.
È stato docente di "metodologia della documentazione" presso l'Istituto Italiano di Pubblicismo (1977-1982). La molteplicità delle sue conoscenze lo ha portato a scrivere articoli su il Giornale dal 1986 al 1994, firmandosi ogni volta con uno pseudonimo diverso. Ha anche collaborato con le riviste Alisei, il Borghese, Rivista internazionale della Croce Rossa, Rivista militare, Rivista Aeronautica, la Valsusa e Idea.

È inoltre uno studioso della storia di Casa Savoia e il 15 dicembre 2018, durante la cerimonia al Santuario di Vicoforte in suffragio di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, ha tracciato la storia millenaria della Casata.

Onorificenze

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Giorgio Blais su War Free World
 Giorgio Blais sulla rivista internazionale della Croce Rossa
 Giorgio Blais nel centenario della tumulazione del Milite Ignoto
 Giorgio Blais Presidente del Gruppo Croce Bianca

Blais, Giorgio